Hybridizace nebo hybrid může být:

 Hybrid – kříženec, výsledek šlechtitelského postupu křížení
 hybridizace (biochemie) – navázání jednovláknové molekuly RNA či DNA na jinou jednovláknovou molekulu DNA či RNA
 fluorescenční in situ hybridizace – laboratorní technika
 hybridizace orbitalů – energetické mísení atomových orbitalů v chemii
 hybridní pohon motorových vozidel – kombinace více druhů pohonu

Související články 
 Hybris
 Hyper
 Křížení
 Hybridogeneze

Externí odkazy